Plistenet (en llatí Pleistaenetus, en grec antic ) fou un pintor atenenc, germà de Fídies.

El menciona Plutarc que diu que va ser un dels més celebrats pintors del seu temps, junt amb Apol·lodor, Eufranor d'Atenes, Nícies i Asclepiòdor, entre els que pintaven victòries, batalles i herois. No hi ha cap altra menció de Plistenet.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia